Sannicandro steht für:

 Sannicandro di Bari, Gemeinde in der Metropolitanstadt Bari, Region Apulien, Italien

Sannicandro ist der Familienname folgender Personen:

 Valerio Sannicandro (* 1971), italienischer Dirigent und Komponist Neuer Musik

Siehe auch:
 San Nicandro Garganico